Са́нта-Мари́я-де-ла-И́сла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 12,81 км². Население — 573 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Леона